A 2010-es Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat hatodik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság április 17-én kezdődött meg a Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján fejeződött be október 10-én. A bajnoki címet Mihail Aljosin szerezte meg, Daniel Ricciardóval szemben.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport weboldala (archív, 2010)

Formula Renault 3.5